Hope Springs ist der Titel folgender Filme:

 Hope Springs – Die Liebe deines Lebens, US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 2003
 Hope Springs (Fernsehserie), britische Fernsehserie aus dem Jahr 2009
 Hope Springs, Originaltitel von Wie beim ersten Mal, US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 2012